Medaliści igrzysk olimpijskich w piłce ręcznej – lista zawodników, zawodniczek i reprezentacji, którzy przynajmniej raz stanęły na podium zawodów olimpijskich w piłce ręcznej.

Piłka ręczna zadebiutowała na XI Letnich Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w 1936 roku w Berlinie. Rozegrano wówczas turniej na trawie z 11-osobowymi drużynami.

Na XV Letnich Igrzyskach Olimpijskich (1952, Helsinki) piłka ręczna była dyscypliną pokazową, ponownie w wariancie trawiastym. Rozegrano jeden mecz pomiędzy reprezentacjami Szwecji i Danii.

Dyscyplina powróciła na XX Letnich Igrzyskach Olimpijskich (1972, Monachium) w odmianie halowej z 7-osobowymi drużynami. Na następnych igrzyskach, w Montrealu, pojawił się turniej kobiet w piłce ręcznej.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów zajmuje Francja z dorobkiem 4 złotych, 2 srebrnych i 1 brązowego medalu. Drugi w klasyfikacji jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z 4 złotymi, 1 srebrnym i 1 brązowym medalem. Trzecia natomiast jest Dania z 4 złotymi medalami. Trzy reprezentacje mają największą liczbę wszystkich medali (po siedem). Są to Francja, Korea Południowa (2 złote, 4 srebrne i 1 brązowy) oraz Norwegia (2 złote, 2 srebrne i 3 brązowe).

Najbardziej utytułowanymi piłkarzami ręcznymi w turniejach mężczyzn na igrzyskach olimpijskich są Francuzi Luc Abalo, Michaël Guigou i Nikola Karabatić, którzy zdobyli dla swojej reprezentacji 3 złote i 1 srebrny medal, w latach 2008–2021. Razem z Rosjaninem Andriejem Ławrowem posiadają największą liczbę (cztery) medali.

Norweżki Marit Malm Frafjord i Katrine Lunde zajmują pierwsze miejsce wśród najbardziej utytułowanych piłkarek ręcznych w turniejach kobiet na igrzyskach olimpijskich. Zdobyły 2 złote i 2 brązowe medale, w latach 2008–2021. Razem z Koreanką Oh Seong-ok posiadają największą liczbę (cztery) medali.

Medaliści chronologicznie

Mężczyźni 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w piłce ręcznej w latach 1936–2016.

Kobiety 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w piłce ręcznej w latach 1976–2016.

Turniej nieoficjalny (pokazowy) 
W 1952 roku, podczas igrzysk olimpijskich, rozegrany zostały nieoficjalny mecz pokazowy w piłce ręcznej mężczyzn na trawie, który nie był zaliczany do klasyfikacji medalowej.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce ręcznej. W przypadku, gdy dany zawodnik zdobywał medale dla dwóch lub więcej krajów, podano wszystkie państwa, w barwach których startował. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce ręcznej. W przypadku zawodniczek, które startowały pod kilkoma nazwiskami, ujęto wszystkie te nazwiska. W przypadku, gdy dana zawodniczka zdobywała medale dla dwóch lub więcej krajów, podano wszystkie państwa, w barwach których startowała. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczek zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce ręcznej.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w piłce ręcznej podczas kolejnych edycji letnich igrzysk olimpijskich.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach w piłce ręcznej.

Medaliści jako zawodnicy i trenerzy 
Trzech piłkarzy ręcznych zdobyło medale, a następnie trenowało drużyny zajmujące miejsce medalowe.

Uwagi

Przypisy 

Piłka ręczna na letnich igrzyskach olimpijskich
Piłka ręczna